Аурах-бай-Кицбюэль () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Кицбюэль.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рудольф Миттерер.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля